

Films et téléfilms 

 État de grâce, court-métrage de Patrick Dell'Isola (2003).
 L'État de grâce, film français de Jacques Rouffio (1986).
 L'État de Grace, mini-série française (2006).

Expression 
 État de grâce, expression religieuse.